Party Animals, gruppo musicale olandese
Party Animals, album del 2005 dei Turbonegro
The Party Animal, film del 1984 con Matthew Causey
Party Animals, serie televisiva della BBC
Viva Piñata - Party Animals, espansione del videogioco Viva Piñata
Party Animals, film del 2003 con Tony Shalhoub
Party Animal, episodio della prima stagione di Raven
"Party Animals", episodio della seconda stagione di Rugrats